Epicles (en llatí Epicles, en grec Ἐπικλῆς) va ser un gramàtic i escriptor de temes mèdics mencionat per Erotià. Va escriure un comentari sobre paraules obsoletes que apareixen als llibres d'Hipòcrates, que va organitzar en ordre alfabètic. Va viure després de Baqueu de Tanagra, probablement al  o I aC.

Referències 

Gramàtics de la Grècia romana